Ко́латсе́льга (, ) — село в составе Ведлозерского сельского поселения Пряжинского национального района Республики Карелия.

Общие сведения 
Расположено на берегу озера Тулмозеро (, ). Находится на пересечении реки Колласйоки с трассой . В четырёх километрах на север (в направлении Соны и Пийтсиёки) находятся Колатсельгские штольни.

В октябре 2004 года село стало административным центром образованного Колатсельгского сельского поселения. При этом в Колатсельгское сельское поселение ошибочно была включена деревня Кясняселькя Суоярвского района. 2 мая 2005 года Колатсельгское сельское поселение было ликвидировано, а населённые пункты поселения, кроме деревни Кясняселькя, вошли в состав Ведлозерского сельского поселения.

Памятники истории 
В селе находятся памятники истории:
 Две братские могилы советских воинов и подпольщиков, погибших в годы Советско-финляндской (1939—1940) и Великой Отечественной войны. В могилах захоронены 500 человек, основную часть захороненных составляют воины 7-й армии Карельского фронта. Среди захороненных — Герой Советского Союза Д. И. Ракус, подпольщица-разведчица Татьяна Афанасьевна Ананина (1918—1942), расстрелянная финскими оккупантами.
 Разрушенный корпус Тулмозерского чугуноплавильного завода.

Памятники природы 
В 15 км на северо-восток от села расположен государственный региональный болотный памятник природы — Болото Посадско-Наровожское площадью 1120,8 га, крупная система слившихся болотных массивов, ценный ягодник клюквы.

В 18 км на северо-восток от села расположен государственный региональный болотный памятник природы — Болото Посадско-Наровожское IX площадью 870,0 га, ценный ягодник клюквы.

В 12 км на северо-восток от села расположен государственный региональный болотный памятник природы — Болото Посадско-Наровожское XI площадью 2082,0 га, ценный ягодник клюквы.

Население

Известные уроженцы 
 Ющиев, Николай Александрович (1895—1938) — советский государственный и партийный деятель.

См. также 
 Голубая дорога, туристский маршрут (Норвегия-Швеция-Финляндия-Россия)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты Пряжинского района